La Paroisse Notre-Dame des Rives de l’Aisne est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée pour regrouper 38 communes. Par décret du 1 janvier 2021 les communes déléguées de la commune des Septvallons (Glennes, Merval, Révillon) ont été transférées à la paroisse de Paroisse Notre-Dame de la Vesle.

Organisation 
La Paroisse Notre-Dame des Rives de l’Aisne est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Soissons du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Vailly-sur-Aisne. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Diacres permanents

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Notre-Dame des Rives de l’Aisne sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Notre Dame des Rives de l'Aisne

Fondation en 1999